Wotzmannsdorf ist der Ortsname von

 Wotzmannsdorf (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Wotzmannsdorf (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern